Резеда Лукмановна Галимова (род. 26 октября 1966, Республика Татарстан, СССР) — российская певица (лирическое сопрано). Заслуженная артистка Российской Федерации (2018) и Республики Татарстан (2018), Народная артистка Республики Татарстан (2011). Солистка Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан.

Биография 
Родилась 26 октября 1966 года в городе Чистополь, Республики Татарстан. В 1986 году окончила Нижнекамское музыкальное училище имени С. Сайдашева по специальности фортепиано, а в 1992 году — вокальное отделение. С 1992 по 1998 годы получила образование в Российской академии музыки имени Гнесиных (г. Москва) по специальности «Вокальное искусство-академическое пение». С 1997 г. по настоящее время является солисткой Государственного оркестра народных инструментов Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

В концертном репертуаре представлены: ария Снегурочки (опера «Снегурочка», Н. Римский-Корсаков), каватина Людмилы (опера «Руслан и Людмила», М. Глинка), ария Алтынчэч (опера «Алтынчэч», Н. Жиганов), И. Штраус «Сказки Венского леса», болеро Елены (опера "Сицилийская вечерня", Дж. Верди), Р. Яхин «Над Демой», А. Алябьев «Соловей», татарская народная песня «Эрбет».

Выступала с Государственным симфоническим оркестром РТ, Государственным оркестром народных инструментов РТ, Камерным оркестром «Новая музыка», Государственным струнным квартетом РТ. Гастролировала с Государственным оркестром народных инструментов РТ (Германия, Болгария, Португалия, Южная Корея, Россия (Санкт-Петербург, Ульяновск, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск).

Участвует в концертных программах Казанского камерного оркестра «La Primavera», оркестра Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, Академического Большого хора «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

Творчество 

Среди сольных концертов и программ с участием Р. Галимовой:
«Классика на бис»
"У врат обители святой. Творчество С. Рахманинова»
«Пушкин и музыка»
«Снежная фантазия»
«Музыка русских композиторов для детей»
«Мировая классическая музыка для детей»
«Золотой век России. Русский классический романс XIX века»
«Вам песня посвящается…». Творчество советских композиторов – классиков
«Оныта алмыйм…». Творчество композитора Р. Яхина
«Вальс турында вальс...». Творчество композитора С. Садыковой
«Күңелем Сәйдәш белән». Творчество композитора С. Сайдашева

В составе делегации Республики Татарстан принимает участие в национальном татарском празднике «Сабантуй» (Турция, США, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Украина, Белоруссия, Литва и городах России: Москва, Архангельск, Екатеринбург, Астрахань, Томск, Омск, Челябинск и Владивосток). 

Резеда Галимова в 2004 г. участвовала в гастрольном туре лауреатов Международного конкурса вокалистов «Grand Prize» в США в городах Литл-Рок и Нью-Йорк, на сцене концертного зала «Карнеги-холл».
 
Певица участвовала в днях Российской культуры в городе Бадене (Австрия) по приглашению Международного благотворительного фонда развития классического искусства и Российского института культуры в Вене в 2005 г.
 
В апреле 2013 г. выступала с сольным концертом во Дворце Европы (г. Страсбург, Франция), представляя «Универсиаду – 2013».
 
В августе 2018 г. выступала с сольным концертом на 33-м Международном фестивале симфонической музыки на сцене исторического амфитеатра в городе Эль-Джем (Тунис).

Награды 
 Лауреат республиканского конкурса вокалистов «Татар Жыры» (1995)
 Лауреат III-го Республиканского конкурса вокалистов им. С. Сайдашева (1996) 
 Лауреат Международных Дельфиских Игр в Москве в номинации «Академическое пение» (2000)
 Заслуженная артистка Республики Татарстан (2001)
 Лауреат Международного конкурса вокалистов «Grand Prize», Италия (2003)
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005) 
 Почетный знак Прокураторы Республики Татарстан «За службу закону» (2007)
 Медаль Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» (2009)
 Народная артистка Республики Татарстан (2011)
 Нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре» (2011)
 Лауреат Международного конкурса вокалистов «Grand Price», Италия
 Медаль «За содействие вооруженным силам Российской Федерации»
 Награждена нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре»
 Почетный знак Прокураторы Республики Татарстан «За службу закону»
 Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан (2016)
 Благодарственное письмо Мэра Казани (2016)
 Заслуженная артистка Российской Федерации (2018)
 Лауреат премии Республики Татарстан имени Ильгама Шакирова в номинации «Вокал. Женский голос» (2021)

Достижения 

Участие в составе делегаций в днях культуры Татарстана (Турция, Китай, Франция, Финляндия, Чехия, Германия, Украина, Латвия, Эстония, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан) 
Запись цикла произведений татарских и русских композиторов для радио РТ 
Член жюри открытого республиканского конкурса вокалистов имени Салиха Сайдашева (г. Нижнекамск)
Член жюри телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар моңы» имени Ильгама Шакирова (г. Казань)
Председатель жюри открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи Республики Татарстан "Наше время – Безнен заман" 
Председатель жюри фестиваля художественной самодеятельности Электропрофсоюза Республики Татарстан ВЭП 
Член союза театральных деятелей Российской Федерации
 
1. Выступление на сцене музыкального фестиваля «Цветущий Татарстан», подготовленного Татарской государственной филармонией имени Г. Тукая для гостей и казанцев в дни чемпионата по футболу 2018 

2. Президент Российской Федерации наградил Резеду Галимову

3. Сольный концерт в Татарской филармонии (2016)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304083651/http://tatfil.ru/ru/filarmoniya/museum/imena/43-imena-4/94-galimova-rl

Персоналии:Татарская государственная филармония